

Lokalizacje

Niemcy 
 Röhrmoos – dzielnica Marktoberdorgu
 Röhrmoos – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau

Zobacz też 
 Rohrmoos